Чемпионат Европы по футболу 1986 года среди юношей до 18 лет — 38-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 11 по 15 октября в Югославии. Сборная ГДР в 3-й раз в своей истории стала чемпионом. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1987.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Четвертьфинал

Плей-офф квалификации на МЧМ

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Югославии
Футбол в Европе в 1986 году
Октябрь 1986 года
Чемпионаты Европы в 1986 году
Спорт в Югославии в 1986 году
Чемпионаты Европы в Югославии